

Pessoas
Dolph Lundgren
Eva-Lena Lundgren
Herman Theodor Lundgren

Outros
Estádio Frederico Lundgren

Desambiguações de sobrenomes